Edward R. Murrow- vagy Edward Murrow-díj:
 Edward R. Murrow-díj (Corporation for Public Broadcasting) – a rádiózásban elért teljesítményért adható díj
 Edward Murrow-díj (Overseas Press Club of America) – a nemzetközi kapcsolatokról szóló dokumentumfilmekért adható elismerés
 Edward R. Murrow-díj (Radio Television Digital News Association) – hírszolgáltatóknak adható díj
 Edward R. Murrow-díj (Washingtoni Állami Egyetem) – az Edward R. Murrow Főiskola által adható díj
 A diplomáciai kiválóság Edward R. Murrow-díja – a Tuffs Egyetem által az amerikai államhivatal munkatársainak adható díj